Antananarivo (provincie), een voormalige provincie van Madagaskar
Antananarivo (stad), de hoofdstad van deze provincie en het land